Monique Boucher peut désigner:

 Monique Boucher (Miss France), Miss France 1966.
 Monique Boucher-Benanteur (1935-) , une poétesse et peintre française.